Сент-Аньє́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Приморські Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 690 км на південний схід від Парижа, 180 км на схід від Марселя, 20 км на північний схід від Ніцци.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 497 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1249,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт
 Сент-Аньє на сайті французького Національного інституту географії
 Сент-Аньє на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сент-Аньє на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)

 [ Розташування муніципалітету Сент-Аньє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сент-Аньє на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморські Альпи

Примітки 

Муніципалітети департаменту Приморські Альпи